Gość oczekiwany – utwór dramatyczny Zofii Kossak z 1948 roku
 Gość oczekiwany – polski spektakl telewizyjny z roku 1994 w reżyserii Artura Hofmana

Przypisy